Fairlee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairlee (Maryland)
 Fairlee (Vermont)
 Fairlee (Virginia)

Siehe auch: Fairlie